Тарло́вский — фамилия.

 Тарловский, Василий Иванович (1902—1990) — Герой Советского Союза.
 Тарловский, Игорь Викторович (род. 1974) — белорусский футболист.